Гранд-Каньон:

 Гранд-Каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США.
 Гранд-Каньон — один из старейших национальных парков США, расположен в штате Аризона.

См. также 
 Большой каньон